Kaskajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaskajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,04 ha)
Kaskajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 734909-168901), sjö i Jokkmokks kommun,  (22,6 ha)
Kaskajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 736745-168888), sjö i Jokkmokks kommun,  (12 ha)
Kaskajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737340-165789), sjö i Jokkmokks kommun,  (18,8 ha)
Kaskajaure (Jokkmokks socken, Lappland, 737873-170710), sjö i Jokkmokks kommun,  (21,7 ha)

Se även
Kaskaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn